St. Willibrord heißen nach dem heiligen Willibrord benannte Kirchen und Kapellen.

Liste

Deutschland 
 St. Willibrord (Bachem)
 St. Willibrord (Nöthen), römisch-katholische Pfarrkirche in Bad Münstereifel-Nöthen
 St. Willibrord (Bad Neuenahr-Ahrweiler)
 St. Willibrord (Loverich) in Baesweiler
 St. Willibrord (Baltersweiler)
 Kath. Kapelle St. Willibrord, Dorweiler
 St. Willibrord (Elcherath)
 St. Willibrord (Euchen)
 St. Willibrord (Merkstein), Stadt Herzogenrath
 Alte Kirche, bis 2005 Patronat Hl. Willibrord, Kleve-Kellen
 St. Willibrord, Kirdorf
 St. Willibrord (Limbach)
 St. Willibrord (München)
 St. Willibrord (Neetze)
 St. Willibrord (Pelm)
 St. Willibrord (Rindern)
 Kath. Kapelle St. Willibrord, Siersburg
 St. Luzia und Willibrord, Silbach
 St. Willibrord, Teveren
 St. Willibrord, Waldweiler
 St. Willibrord (Weinsheim)
 Willibrordi-Dom, Wesel
 St. Willibrord (Wardt), Stadt Xanten, Stadtteil Wardt

Belgien 
 Sint-Willibrorduskerk Antwerpen
 Sint-Willibrorduskerk Antwerpen, Ortsteil Berchem
 Sint-Willibrorduskerk Middelkerke

Luxemburg 
 Reichsabtei Echternach (Basilika St. Willibrord)

Niederlande 
 Willibrorduskerk (Deurne)
 Willibrordbasilika (Hulst)
 Protestantse Kerk (Oostkapelle)
 St. Willibrord (Westkapelle) (ehemalige Kirche, gotischer Turm heute als Leuchtturm genutzt)
 St. Willibrord (Utrecht)
 Sint-Willibrorduskerk (Kloosterburen)
 Brugkerk (Koudekerk aan den Rijn)
 Dorpskerk Wassenaar

Österreich 
 Willibrord-Kapelle (Krems)

Siehe auch 
 Willibrordbasilika

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)